Gérard Lecomte ist der Name folgender Personen:
* Gérard Lecomte (Künstler) (1940–2012),  Maler, Grafiker und Bildhauer
 Gérard Lecomte (Arabist) (1926–1997), französischer Arabist